Dafni – architetto greco antico di Mileto del V secolo a.C.
Dafni – personaggio della mitologia greca
Dafni – satellite naturale di Saturno
Dafni – località balneare della Grecia
Dafni – località del Monte Athos (Grecia)
Dafni – forma maschile del nome proprio di persona Dafne

Pagine correlate
Dafne

Altri progetti